Róka, családnév

Állatok
 a rókaa Vulpes nembe a következő fajok tartoznak:
 indiai róka vagy bengál róka ()
 afgán róka ()
 ezüsthátú róka ()
 pusztai róka ()
 tibeti róka ()
 sarki róka ()
 fakóróka ()
 homoki róka ()
 kitróka ()
 prériróka ()
 vörös róka ()
 sivatagi róka ()

egyéb
 2058 Róka
 Rõka